In 1950 werd het 46ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 4 mei tot 12 november en werd georganiseerd door de FBF. Bahia werd kampioen.

Eindstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano